Кош-Дебе или Кош-Добо/Кош-Дёбё () — высокогорное село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Кош-Дебенского аильного округа.

Расположено на реке Бычан в 61 км южнее Бишкека и в 29 км от с. Казарман.

Население в 2009 году составляло 3 530 человек

Примечания

Ссылки 
 Кош-Добо/Кош-Дёбё

Населённые пункты Ак-Талинского района